Clements Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clements Mountain (Georgia)	
 Clements Mountain (Montana)	
 Clements Mountain (New York)